Барбара Хунд (; , ) — швейцарская шахматистка, гроссмейстер (1982).

Биография 
Барбара Хунд стала первым международным гроссмейстер ФРГ среди женщин (1982). По профессии Математик. Чемпионка ФРГ среди девушек (1975—1978) и женщин (1978, 1982). В составе команды ФРГ участница 6-и олимпиад (1978—1988), 7-и за Швейцарию (1992—1994, 2000—2008).

Успешно выступила в зональных турнирах ФИДЕ: Тель-Авив (1979) — 2-е место и Бад-Киссинген (1982) — 1—2-е места. Участница межзональных турниров: Рио-де-Жанейро (1979) и Бад-Киссинген (1982) — 4—5-е места.

Семья 
Семья Xунд известна шахматными традициями: отец Герхард (р. 1932) — национальный мастер;
мать Юлиана (р. 1928) — международный мастер ИКЧФ среди женщин (1975) и мужчин (1981), победительница чемпионатов ФРГ по переписке (1964—1967, 1979—1982), участница двух заочных олимпиад; сестра Изабель (р. 1962) — чемпионка ФРГ среди девушек (1979, 1980) и женщин (1980), участница 9-й олимпиады (1980).

Изменения рейтинга

Книги 
 Mein Weg zum Erfolg, Düsseldorf, 1983.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Барбары Хунд на сайте 365chess.com
 Личная карточка Барбары Хунд на сайте OlimpBase.org

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Швейцарии
Шахматные гроссмейстеры среди женщин